Аполлина́рий Лаодики́йский (, Аполлинарий Младший; ок. 310 — ок. 390) — епископ Лаодикии Сирийской (совр. Латакия, Сирия), один из самых ярых противников арианства, богослов, экзегет, предшественник монофизитства. Сочинения Аполлинария включены в 33-й том Patrologia Graeca.

Биография 
Аполинарий родился в Лаодикеи на Лике в семье пресвитера Аполлинария Старшего, получил классическое образование. В 360 году был рукоположён в епископы родного города, преследовался местными арианами. Аполлинарий был представителем александрийской богословской школы и учеником Афанасия Великого, состоял в переписке с Василием Великим. Аполлинарий принадлежал к числу ревностных сторонников решений Никейского собора. Церковный историк А. В. Карташёв пишет о нём:

Он был столь строгий, непримиримый «староникеец» на Востоке, что не признавал иерархической власти даже Мелетия Антиохийского, не говоря уже ο маленьком Павлине. Под предлогом этих арианских смут он просто объявил себя здесь главой автономной церкви. Как талантливый писатель и профессор, он имел достаточно выдающихся сторонников и приверженцев, и св. Василий Великий в молодости почтительно дружил с ним, и сам великий Афанасий ценил Аполлинария за ревность по никейской вере.

Патрологи пишут, что Аполлинарий «по чистоте жизни… представлял одно из светлых явлений на Востоке, поэтому и православные долго оставались в дружеских отношениях с ним, хотя чистота догматических воззрений его была уже омрачена».

Учение 
Аполлинарий писал свои сочинения, подражая греческим классикам. Исторические сюжеты Ветхого Завета послужили основой для его героических песен и трагедий (сохранились лишь его стихотворное переложение Псалтыри, Созомен сообщает, что им в стихотворной форме, по образцу поэм Гомера, была изложена Священная история от сотворения мира до времён Саула). Новый Завет он передал в форме платоновых «Диалогов».

Аполлинарий известен своим оригинальным учением о личности Христа, которое церковь объявила еретическим. Исходя из того положения, что совершенный человек и совершенное Божество не могут соединиться в одно лицо и что, далее, Христос как совершенный человек был бы греховен и, следовательно, неспособен к искуплению, Аполлинарий учил, что Христос имел только две части человеческого существа — тело и душу, третью же часть, ум, занимал в нём Божественный Логос. Аполлинарий писал: «Если бы Господь принял всё, то, без сомнения, имел и человеческие помыслы; в человеческих же помыслах невозможно не быть греху». Этим он посягнул на традиционное учение о богочеловечности Христа.

Также Аполлинарий учил:
Плоть Спасителя, взятая с Неба из лона Отца, не имела человеческой души и разума; отсутствие души восполняло Слово Божие; Божество оставалось мёртвым в продолжении трёх дней

Феодорит Кирский пишет о нём:
Аполлинарий Лаодикийский явился главою ещё новой секты. Прикрываясь сперва личиною благочестия и показывая вид, будто защищает апостольские догматы, он вскоре потом оказался явным врагом их, потому что о Божием естестве говорил нечисто, придумав какие-то степени достоинств, и дерзнул утверждать, что тайна домостроительства несовершенна, и что разумная душа, которой вверено управление тела, лишена бывшего спасения.

Аполлинаризм (аполлинарианство) 
Из своих приверженцев Аполлинарий образовал в Антиохии особую общину и назначил епископом Виталия. Аполлинаристы быстро распространились в Сирии и прилежащих странах. В Константинополе и других местах они образовали много общин со своими особыми епископами. После смерти Аполлинария они распались на две партии, из которых одна, виталианцы, осталась верною учению Аполлинария, а другая, полемианцы, утверждала, что божественное и человеческое слилось во Христе в одну сущность и что поэтому нужно поклоняться телу его (их называли также поэтому саркола́тры (от  — «мясо, плоть, тело» +  — «служение, почитание, культ») или антропола́тры (от  — «человек» +  — «служение, почитание, культ»), а также синузи́асты ( — «соединение, встреча, слияние»), потому что они соединяли в одно — божественную и человеческую сторону.

Другое название аполлинаристов — димири́ты ( от  — «дважды» +  — «часть, доля»; дъвочастьници).

С 362 года аполлинаризм был отвергнут на многих соборах, в том числе и на Втором Вселенском соборе (381 год). Согласно 7 правилу этого собора аполлинаристов постановили принимать вторым чином, через миропомазание

Эдиктом императора Феодосия I в 383 году аполлинаристы были приравнены к евномианам и македонианам, им было запрещено иметь иерархию и церковные собрания. В 388 и 397 годах указы византийских императоров ещё более стеснили богослужение аполлинаристов, которое, в общем, немногим отличалось от обыкновенного, а в 428 году усилиями Нестория оно было совершенно запрещено в городах, после чего аполлинаристы рассеялись отчасти между православными, отчасти между монофизитами. Анафема против аполлинаристов была повторена на V Вселенском соборе, и кроме них впервые был анафематствован и сам Аполлинарий, поскольку он не покинул церковь, в отличие от своих учеников, и, как считали до V Вселенского собора, умер в мире и согласии с православной церковью, в особенности, за формулу «одна природа Бога Слова воплощённая» (), чтобы обосновать отказ от этой формулы в условиях прославления Кирилла Алесандрийского, использовавшего эту формулу Аполлинария.

В эпоху Реформации католики и протестанты поочерёдно навлекали на себя обвинения в аполлинаризме: католики вследствие их учения о причастии, протестанты же вследствие учения о соединении той и другой природы во Христе.

В литературе 
Аполлинарий Младший — одно из действующих лиц второй части дилогии Генрика Ибсена «Кесарь и Галилеянин»

Примечания

Литература

Сочинения 
 Подробное изложение веры. / Пер. и прим. Г. И. Беневича. // Антология восточно-христианской богословской мысли. В 2 т. Т. 1. М.-СПб., 2009. С. 358—367.

Научно-богословская литература 
 Jean Meyendorff. Le Christ dans la Theologie Byzantine. — Paris, 1968.
 John Meyendorff. Christ in the Eastern Christian Thought. — New York, 1969.
 Прот. Иоанн Мейендорф. «Иисус Христос в восточном православном богословии». — М., 2000
 Лурье В. М.. История византийской философии. Формативный период. СПб., Axioma, 2006. XX + 553 с. — ISBN 5-901410-13-0 Оглавление, Раздел 1, гл. 1, Раздел 1, гл. 2, Раздел 2, гл. 1, Раздел 2, гл. 2, Раздел 4, гл. 1, Раздел 4, гл. 2
 
 А. В. Карташёв. Вселенские Соборы. Париж, 1963, глава Аполлинарий Лаодикийский
 
 

Древнегреческие поэты
Древнегреческие драматурги
Поэты Византии
Поэты IV века
Ересиархи
Персоналии по алфавиту
Христианские богословы
Александрийская богословская школа
Экзегеты
Епископы IV века
История христианства
Еретические течения в христианстве
Преданные анафеме